Ninja steht für:

 Ninja, japanischer Söldner
 Motorrad-Baureihen von Kawasaki, siehe Liste der Kawasaki-Motorräder
 Ninja (Computerspiel), ein Beat-’em-up-Computerspiel (Mastertronic 1986)
 Ninja – Revenge Will Rise, US-amerikanischer Actionfilm aus dem Jahr 2009
 Ninja (Six Flags Magic Mountain), eine Achterbahn in Six Flags Magic Mountain
 Ninja (Six Flags Over Georgia), eine Achterbahn in Six Flags Over Georgia
 Ninja (Six Flags St. Louis), eine Achterbahn in Six Flags St. Louis
 Ninja (Software), ein Programm, das zusammen mit Mesonbuild verwendet wird

als Künstlername:
 Lasseindra Ninja (* 1986), französische Tänzerin
 Tyler Blevins (* 1991), US-amerikanischer Streamer, siehe Ninja (Streamer)
 Watkin Tudor Jones (* 1974), südafrikanischer Musiker